

Egyesült Királyság
Middlesex

Jamaika 
Middlesex megye (Jamaika)

Kanada
Middlesex megye (Ontario)

USA
Middlesex megye (Connecticut)
Middlesex megye (Massachusetts)
Middlesex megye (New Jersey)
Middlesex megye (Virginia)